Malan er et færøsk pigenavn, der er nært beslægtet med det danske Malene. Udtalen lyder som "Merland". 
Navnet er en videreudvikling af det aramæiske Magdalene, der udspringer af byen Magdala. 
Magdala var en lille by i Gallilæa, som Marie Magdalene (Det Nye Testamente) stammede fra. 
Magdala betyder "tårn".

Pigenavne